Амьева () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 113,90 км². Население — 805 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos 
 Amieva Digital

Муниципалитеты Астурии